Craig Fitzgibbon (né en 1977), joueur de rugby à XIII ;
 Edmund Fitzgibbon (1925-2010), évêque irlandais ;
 Herb Fitzgibbon né en 1942), ancien joueur de tennis américain ;
 Joel Fitzgibbon (né en 1962), homme politique australien ;
 Pierre Fitzgibbon, homme politique canadien.

Toponymes 
 Fitzgibbon, quartier de Brisbane.